Хайнц Ауэрсвальд (; 26 июля 1908 — 5 декабря 1970) — член НСДАП и СС, немецкий комиссар по делам евреев в оккупированной Варшаве.

Биография 
Юрист по образованию и профессии, доктор права. Служил в СС с июня 1933 по апрель 1937, дослужившись до звания унтершарфюрера. В 1937 г. вступил в НСДАП и подал заявление добровольцем в вермахт, однако вместо этого был направлен на службу в полицию Берлина (округ Тиргартен). Осенью 1939 вместе со своим батальоном был откомандирован в Варшаву. Вошёл в состав гражданской администрации, где первоначально занимался делами фольксдойчей, а с 15 мая 1941 по ноябрь 1942 занимал должность комиссара по делам Варшавского гетто (Kommissar für den jüdischen Wohnbezirk).

По своей должность Ауэрсвальд отвечал за эффективное использование принудительного труда евреев, предотвращение эпидемий. Поначалу имел репутацию «доброго» администратора, однако со временем всё чаще стал применять репрессии, в частности, смертную казнь для евреев, схваченных за пределами стен гетто. Как свидетельствует дневник Адама Чернякова (руководителя варшавского юденрата), по крайней мере однажды Ауэрсвальд беседовал с ним по-дружески, что выходило за рамки нацистского отношения к евреям. Тем не менее, с началом депортации евреев в Треблинку Ауэрсвальд заверил Чернякова, что евреям гетто ничто не угрожает.

После того, как в июле-сентябре 1942 г. в Треблинку было вывезено и уничтожено около 300 тыс. жителей гетто, в ноябре 1942 Ауэрсвальд был назначен окружным администратором (Kreishauptmann) округа Острово. В январе 1943 был призван в вермахт.

По окончании войны жил в ФРГ. В 1960-х гг. находился под следствием, однако обвинение с него было снято без доведения дела до суда. Умер в 1970 г.

Примечания

Литература 
 :de:Ernst Klee, Personenlexikon zum Dritten Reich, Frankfurt/Main 2003
 :de:Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Vollstrecker, Frankfurt/Main 1984
 :de:Norbert Podewin, Braunbuch — Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik und in Berlin (West), Berlin 1968
 Helge Grabitz, Wolfgang Scheffler, Letzte Spuren — Ghetto Warschau — SS-Arbeitslager Trawniki — Aktion Erntefest, Berlin 1993 ISBN 3-89468-058-X
 Jüdisches Historisches Institut Warschau, Faschismus-Getto-Massenmord, Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des Zweiten Weltkrieges, Berlin 1961
 Markus Roth: Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen — Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte. Wallstein Verlag : Göttingen 2009. ISBN 978-3-8353-0477-2

Ссылки 
 Biographie von Heinz Auerswald bei Yad Vashem (englisch; PDF-Datei; 26 kB)
 «From a Report by Auerswald, Commissar of the Warsaw Ghetto, September 26, 1941» (englisch)
 Eintrag von Heinz Auerswald bei «The Simon Wiesenthal Center»

Варшавское гетто
Юристы Германии
Члены СС
Персоналии:Холокост в Польше